Il singolare femminile dello Sony Ericsson Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Viktoryja Azaranka, ma è stata sconfitta ai quarti di finale da Marion Bartoli. La nuova campionessa è Agnieszka Radwańska che ha battuto in finale per 7-5, 6-4 Marija Šarapova.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
  Marija Šarapova  (finale)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (semifinale)
  Agnieszka Radwańska (campionessa)
  Samantha Stosur (quarto turno)
  Marion Bartoli (semifinale)
  Li Na (quarti di finale)
  Vera Zvonarëva (secondo turno)
  Serena Williams (quarti di finale)
  Francesca Schiavone (secondo turno)
  Sabine Lisicki (quarto turno)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Julia Görges (secondo turno)
  Ana Ivanović (quarto turno)
  Dominika Cibulková (quarto turno)

 Peng Shuai (terzo turno)
 Angelique Kerber (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Roberta Vinci (terzo turno)
 Marija Kirilenko (quarto turno)
 Yanina Wickmayer (quarto turno)
 Flavia Pennetta (terzo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Monica Niculescu (secondo turno)
 Petra Cetkovská (terzo turno)
 Sara Errani (secondo turno)
 Kaia Kanepi (secondo turno)
 Nadia Petrova (secondo turno)

Qualificate 

 Alizé Cornet (primo turno)
 Madison Keys (secondo turno)
 Eva Birnerová (primo turno)
 Jamie Hampton (primo turno)
 Misaki Doi (primo turno)
 Urszula Radwańska (primo turno)

 Vera Duševina (primo turno)
 Kateryna Bondarenko (secondo turno)
 Stéphanie Foretz Gacon (secondo turno)
 Valerija Savinych (secondo turno)
 Sloane Stephens (terzo turno)
<li> Melinda Czink (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte Bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Sony Ericsson Open 2012
WTA Tour 2012